Стрезимировци () — село, разделённое между Болгарией и Сербией. Болгарская часть входит в общину Трын Перникской области, сербская — в общину Сурдулица Пчиньского округа.

Население болгарской части составляет 9 человек (2020).

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Перникской области
Населённые пункты Сербии
Населённые пункты, разделённые государственной границей